La  peut désigner :

 la rue Navier à Paris ;
 la rue Navier à Reims.